Castelo (Espírito Santo), gemeente in de Braziliaanse deelstaat Espírito Santo
Castelo (Lissabon), plaats in de Portugese gemeente Lissabon 
Castelo (Moimenta da Beira), plaats in de Portugese gemeente Moimenta da Beira
Castelo (Sertã), plaats in de Portugese gemeente Sertã
Castelo (Sesimbra), plaats in de Portugese gemeente Sesimbra